Aydın bezeichnet folgende geografische Objekte in der Türkei:

 Aydın, türkische Stadt
 Aydın (Provinz), türkische Provinz
 Aydın (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana
 Aydın (NUTS-Region), TR32, Provinzen Aydın, Denizli, Muğla

Aydın bezeichnet außerdem:
 Aydın (Name), einen türkischen Personennamen (mit Namensträgern)

Siehe auch:
 Beylik von Aydın